Slovenska ljudska stranka je ime dveh strank:

Slovenska ljudska stranka (zgodovinska), ustanovljena 1905
Slovenska ljudska stranka (sodobna), ustanovljena 1992
Slovenska lüdska stránka, slovenska zgodovinska partija v Prekmurju (Slovenska krajina) na Avstro-Ogrskem